

Sigle 
 Cervical intraepithelial neoplasia – neoplasia intraepiteliale cervicale, lesione precancerosa del carcinoma dell'utero
 Control Internal Number – carattere di controllo nelle coordinate bancarie e nel codice fiscale

Codici 
 CIN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Carroll (Stati Uniti d'America)
 cin – codice ISO 639-3 della lingua cinta larga
 CIN – Capital Import Neutrality

Altro 
 CIN – targa automobilistica di Inowrocław (Polonia)
 CIN – Compagnia Italiana di Navigazione

Mineralogia 
 Cin – abbreviazione di cinabro

Note